Мариус Бунеску (; 14 мая 1881, Каракал — 31 марта 1971, Бухарест) — румынский художник-график, деятель культуры, создатель Национального музея искусств Румынии.

Жизнь и творчество 
Бунеску начинал как художник-самоучка. Впервые систематически стал изучать живопись в 1904—1906 годах в Констанце, под руководством Димитрие Хэрлеску. Затем в 1906 продолжил обучение в Германии, в мюнхенской Королевской академии искусств, в классе Германа Грёбера. В это время в Мюнхенской академии обучались многие впоследствии известные румынские мастера — такие, как И. Исер, Н. Тоница, Ш. Лучиан, Г. Петрашку и другие. В этот период Бунеску находился под творческим влиянием живописи импрессионистов.

После возвращения на родину в 1911 году художник впервые выставил в Бухаресте свои работы, в Официальном салоне румынской столицы. В 1919 году состоялась его первая персональная выставка в бухарестской библиотеке «Минерва». Впоследствии занимался также административной работой, став директором музея Анастасия Симу. В 1937 году под редакцией Бунеску выходит в свет каталог этого музейного собрания. В 1938 году художник награждается Национальной премией в области искусства первой степени. В 1940 он становится лауреатом премии «За заслуги в области культуры» класса 1-а. В 1949 году М. Бунеску выступает как один из главных организаторов и устроителей Национального музея искусств Румынии в Бухаресте.

Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

Литература 
 Marius Bunescu. 1871—1971 — Expoziție omagială, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, București, 1982
 BUNESCU, Marius, Însemnările unui pictor, București, 1965
 OPREA, Petre, Șefii mei pictorii Marius Bunescu și M. H. Maxy, Muzeul Național de Artă al României, 1995
 Marius Bunescu, «LEXICON critic și documentar Pictori, Sculptori și Desenatori din România Secolele XV—XX», autor Mircea Deac, Editura Medro, 2008
 Marius Bunescu, Dicționarul 300 de pictori români, Editura Noimediaprint, 2007
 Amelia Pavel, «Pictura românească interbelică», Editura Meridiane, București, 1996
 Marius Bunescu, Expozanți la saloanele oficiale de pictură, sculptură, grafică 1924—1944, autor Petre Oprea, București, 2004

Ссылки 
 

Музейные работники Румынии
Похороненные на кладбище Беллу